Cape Adams kan avse:

 Cape Adams, Antarktis
 Cape Adams, Kanada